Ушанов — фамилия.

 Ушанов, Алексей Васильевич (1923—1960) — полный кавалер ордена Славы.
 Ушанов, Анатолий Иванович (1950—2017) — российский футбольный тренер.
 Ушанов, Гиният Абдуллович (1894—1947) — башкирский советский актёр, Народный артист Башкирской АССР.
 Ушанов, Яков Васильевич (1891—1918) — большевик.